Baia di Fundy – baia del Canada
 Parco nazionale di Fundy – parco nazionale del Canada
 Isole Fundy – isole della baia di Fundy